Рождественский собор — христианские соборы или монастыри, посвящённые Рождеству Христову или Рождеству Богородицы.

В честь Рождества Богородицы 
Градские
 Богородице-Рождественский собор в Суздале
 Богородице-Рождественский собор в Муроме
 Собор Рождества Богородицы — Козелец
 Богородице Рождественский собор в Красноярске
 Собор Рождества Богородицы — Николаев
 Собор Рождества Богородицы — Хмельницкий
 Собор Рождества Богородицы — Устюжна, Вологодская область
 Собор Монреале в пригороде Палермо, Сицилия

 Монастырские
 Собор Рождества Богородицы (Антониев монастырь)
 См. Богородице-Рождественский монастырь

В честь Рождества Христова 
 Собор Рождества Христова — Александров
 Собор Рождества Христова — Алма-Ата
 Собор Рождества Христова — Бердянск
 Собор Рождества Христова — Кишинёв
 Христорождественский кафедральный собор — Липецк
 Собор Рождества Христова — Новокузнецк
 Собор Рождества Христова — Рига
 Собор Рождества Христова — Себеж (разрушен)
 Собор Рождества Христова — Северодонецк
 Собор Рождества Христова (Афон) в Симонопетра
 Собор Рождества Христова — Стародуб

В честь Рождества Иоанна Крестителя 
 Собор Рождества Иоанна Предтечи (Афон) в Дионисиате

См. также 
 Храм Рождества Христова
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
 Богородице-Рождественский монастырь